Comes steht für:

 Comes, einen auf die Antike zurückgehenden Titel
 Dux und Comes, Begriffe der musikalischen Formenlehre
 Europäische Schriftstellergemeinschaft COMES

Comes oder Comès ist der Familienname folgender Personen:
 Didier Comès (1942–2013), belgischer Comiczeichner
 Johann Lambert Joseph Comes (1774–1856), deutscher Kreisarzt und Heimatforscher
 Josep Pinós i Comes (1867–1916), katalanischer Maler
 Juan Bautista Comes (1568–1642), spanischer Kapellmeister und Komponist
 Liviu Comes (1918–2004), rumänischer Komponist
 Orazio Comes (1848–1923), italienischer Botaniker
 Rafael Casanova i Comes († 1743), katalanischer Jurist und Politiker